Aphelenchus är ett släkte av rundmaskar. Aphelenchus ingår i familjen Aphelenchidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Aphelenchus